Пол Черри — американский писатель, профессиональный спикер и бизнес-тренер; специалист по вопросам эффективности продаж, управления взаимоотношениями с клиентами и лидерства в продажах. Книга « Вопросы, которые продают — мощный процесс определения того, чего на самом деле хочет ваш клиент». Живёт в Уилмингтоне, штат Делавэр, недалеко от Филадельфии.

Является основателем компании Performance Based Results, которая проводит тренинги по продажам B2B и и коучинг по эффективности для менеджеров корпораций в США и Канаде. Через свою организацию он помог более чем 1000 передовых предпринимательских компаний, включая 175 компаний из списка Fortune 500 . Методы презентации продаж Cherry были описаны в таких публикациях, как Sales & Marketing Management и Selling Power.

Выпускник Университета Делавэра, (бакалавра и магистра медицины).

Основные публикации 
 «Questions That Sell — The Powerful Process for Discovering What Your Customer Really Wants» (AMACOM) was published in 2006. A second edition (HarperCollins Leadership)(2006 год). было выпущено в 2017 году. Книга была включена в список [https://bookauthority.org/books/best-sales-books?t=19sq6o&s=award&book=1543640753  «100 лучших коммерческих книг всех времен» по версии BookAuthority] и переведена на четыре языка.
 «Questions That Get Results — Innovative Ideas Managers Can Use to Improve Their Teams’ Performance» (Wiley) (2010 год), в соавторстве с Патриком Коннором«Author Profile — Patrick Connor», Amazon.
 The Ultimate Sales Pro — What The Best Sales People Do Differently (HarperCollins Leadership) (2018)..

 Подкасты 
 Vince Beese, “The Importance of Question Based Selling”, June 15, 2019, Best Selling Podcast Andy Paul, “What Can You Learn from the Best Salespeople? With Paul Cherry”, March 13, 2019 Accelerate! Douglas Burdett, “Questions that Sell by Paul Cherry”, March 1, 2019, Artillery Logan Lyles, “The Power of Asking Better Sales Questions”, December 5, 2018, B2B Growth, Sweet Fish Media Will Barron, “Secrets of High Performing Sales Reps with Paul Cherry”, November 16, 2018, Salesman Podcast Will Barron, “How to Disrupt Your Competitor’s Relationships with Paul Cherry”, October 14, 2018, Salesman Podcast Wes Schaeffer, “How to Become an Ultimate Sales Pro with Paul Cherry”, September 10, 2018, The Sales Whisperer Jim Brown, “To Sell into the Future, Dig Into the Past | Paul Cherry”,  August 30, 2018, Sales Tuners Donald C. Kelly, “Questions That Sell-The Powerful Process to Discovering What Your Customer Really Wants”, August 24, 2018, The Sales Evangelist  
 Andy Paul, “How to Listen to Discover. with Paul Cherry”, December 28, 2016 Accelerate!''

Примечания

Комментарии

Сноски

Литература 
 

Википедия:Биографии современников
Блогеры США